Zaragato puede referirse a:

 El nombre común de la planta Salix alba; 
 El nombre común de la planta Salix fragilis; 
 El nombre común de la planta Salix pedicellata; o
 El nombre común de la planta Salix salviifolia.